Грегерсен (, , ) — скандинавская фамилия.

Известные носители:

 Грегерсен, Бергур (род. 1994) — фарерский футболист, защитник.
 Грегерсен, Боги (род. 1980) — фарерский футболист, нападающий.
 Грегерсен, Петер (род. 1950) — американский учёный-генетик.
 Грегерсен, Стиан (род. 1995) — норвежский футболист, полузащитник.
 Грегерсен, Ханс (род. 1962) — датский биоинженер.